Wenigenburg ist der Name von zwei Burgen:

 einer Burgruine in Amöneburg im Landkreis Marburg-Biedenkopf in Hessen, siehe Wenigenburg (Amöneburg)
 einer Burg in Gudensberg im Schwalm-Eder-Kreis in Hessen, siehe Wenigenburg (Gudensberg)